Seitenketten-fluorierte Polymere (engl. side-chain fluorinated polymers, SCFP) sind kammartig aufgebaute Polymere. Einige oder alle Seitenketten, also die Zinken des Kamms, bestehen aus einem Perfluoralkylrest, häufig einer 6:2-Fluortelomerverbindung. Zudem können an das Polymerrückgrat weitere Seitenketten gebunden sein, die aus Kohlenwasserstoffen bestehen.

Bei Fluorpolymeren ist hingegen die Kohlenstoffkette selbst per- oder polyfluoriert.

Herstellung

Eigenschaften 
SCFP selbst oder ihre Abbauprodukte können in der Umwelt und im Klärschlamm gefunden werden.

Verwendung 
Häufiges Einsatzgebiet ist die öl-, schmutz-, wasser- und chemikalienabweisende Ausrüstung von Oberflächen, z. B. bei Textilien oder Papieren für den Lebensmittelbereich. Sie werden zudem als Beschichtungsmaterialien für Bauteile in elektrischen und elektronischen Geräten verwendet.

Systematik

Literatur

Einzelnachweise 

Chemische Verbindung